Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1986 var den sjätte upplagan av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i London, England i Storbritannien, och vanns av Australien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1986
1986 i Storbritannien
Sportåret 1986
Internationella sportevenemang i London
Landhockey i Storbritannien
London under 1900-talet